National Gallery w Londynie
 National Gallery of Art – w Waszyngtonie
 National Gallery of Scotland